

Sigle 
 European Qualifications Framework  – Quadro europeo delle qualifiche

Informatica 
 .EQF – estensione file delle impostazioni dell'equalizzatore di Winamp